Bouldering – jedna z ekstremalnych konkurencji sportowych rozgrywana przez mężczyzn na 16. Mistrzostwach Świata we Wspinaczce Sportowej w ramach wspinaczki sportowej podczas mistrzostw świata w Esforta Arena w japońskim mieście Hachiōji w dniach 11–13 sierpnia 2019. Mistrzem świata w konkurencji boulderingu został Japończyk Tomoa Narasaki, srebrny medal przypadł Austriakowi Jakobowi Schubertowi, a brązowy zdobył Niemiec Yannick Flohé.

Terminarz 
Konkurencja rozpoczęła się eliminacjami w dniu 11 sierpnia o godzinie 10:00 (czasu miejscowego). Finał rozegrano w dniu 13 o godz 12:00.

Uczestnicy 
Do zawodów zgłoszonych zostało 104 wspinaczy sportowych. Polskę reprezentował Marcin Dzieński, który zajął 85 miejsce w  boulderingu.

Medaliści

Wyniki

Eliminacje 
104 zawodników wystartowało w eliminacjach mistrzostw świata, do fazy półfinałowej zakwalifikowało się 20 wspinaczy z najlepszymi wynikami, którzy następnie walczyli o występ w finale. W finale o medale wałczyło 6 zawodników.

Faza finałowa 
 Legenda

Źródło:

Uwagi

Zobacz też  

 Medaliści mistrzostw świata we wspinaczce sportowej
 Mistrzostwa świata we wspinaczce sportowej
 Wspinaczka sportowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mężczyzn